Појам Бикини може да се односи на:
 Бикини (атол),
 Бикини (купаћи костим),